Подозёрское сельское поселение — муниципальное образование в северо-западной части Комсомольского района Ивановской области с центром в селе Подозёрский.

История 
Подозёрское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 43-ОЗ. В его состав вошли бывший рабочий посёлок Подозёрский и населённые пункты упразднённого Коромысловского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
Градообразующим предприятием поселения является кооператив «Подозерский» занимающийся производством продукции животноводства: молока и мяса. Кроме того, на территории поселения функционируют несколько коммерческих предприятий: крестьянское хозяйство «Рассвет», ООО «Кедр», 10 индивидуальных предпринимателей.

Инфраструктура 
Действуют 2 школы (начальная и средняя), детский сад, офис врача общей практики, дом культуры, 2 библиотеки, отделение Сбербанка России, отделение связи, АТС, аптека, 5 магазинов индивидуальных предпринимателей. В отдалённых населённых пунктах, где отсутствуют магазины, осуществляется выездная торговля товарами первой необходимости.
Уличное освещение работает в сёлах: Подозерский, Березники, Тюгаево и деревнях Коромыслово, Рылково, Станово, Якшино. Готовится газификация села Подозерский и деревни Коромыслово.

Через поселение проходит автодорога  связывающая областные центры Иваново и Ярославль. Расстояние от Подозёрского до районного центра (город Комсомольск) — 30 км, до Иванова — 50 км.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Комсомольского района

Муниципальные образования Комсомольского района Ивановской области